Philippe Faure (1952-2010), een Frans acteur, toneelschrijver en theaterdirecteur
 Philippe Faure (1961), een Frans acteur